Lauwaert Anne Marie Georgette (Anna) est une écrivaine belge originaire de Strijtem dans le Brabant flamand. Elle est née à Ninove le  et elle séjourne avec ses parents de 1956 à 1959 au Congo belge. Elle a une formation .

En 1980, elle s’établit dans le Tessin, canton italophone de Suisse. En 1990 et 1991 elle séjourne au Pakistan, et en 1992 en Inde. En 1994, les éditions CDA de Turin publient son livre I Giorni della Vita Lenta qui relate son séjour au camp de base du K2 au Pakistan. En 1995, les éditions CDA publient La Via del Drago qui raconte sa relation avec l’alpiniste belge Claude Barbier. En 1995 elle publie Allarme in Valle Onsernone au sujet du secours en montagne. En 2008, les éditions Vivalda de Turin rééditent La Via del Drago. En 2009 La Via del Drago remporte le premier prix littéraire Leggimontagna. Le , à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, son essai Des raisins trop verts remporte le prix littéraire de l'Association contre la mutilation des enfants.

Anne Lauwaert s’intéresse à la philosophie et à l’histoire des religions, s’exprime régulièrement dans la presse locale, écrit des récits et des monographies. Elle photographie, dessine, peint, pratique le jardinage et étudie la musique. Elle aime particulièrement les plantes et les animaux. Anne Lauwaert publie régulièrement dans divers médias d'extrême-droite tels que Riposte laïque et Les Observeurs.

Publications

Notes et références 

Femme de lettres belge
Naissance en février 1946
Naissance dans la province du Brabant flamand
Écrivain belge du XXe siècle
Écrivain belge du XXIe siècle